Rosario de la Frontera (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
Rosario de la Frontera (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië